Geografia:
 Índia:
 Delhi, la metròpoli més poblada de l'Índia.
 Nova Delhi, ciutat capital de l'Índia, dins l'àrea urbana metropolitana de Delhi.
 Territori de la Capital Nacional de Delhi, territori de la unió de l'Índia, on es troben Delhi i Nova Delhi.
 Província de Delhi, divisió administrativa de l'Índia Britànica (1912-1947), i de l'Índia (1947-1950) 
 Estat de Delhi (1950-1956)
 Territori de Delhi (1956-1991), entitat administrativa de l'Índia creada l'1 de novembre de 1956.
 Divisió de Delhi, entitat administrativa del Panjab.
 Districte de Delhi, divisió administrativa desapareguda de l'Índia Britànica i de l'Índia independent.
 Sultanat de Delhi, antic estat musulmà de l'Índia que tenia la ciutat de Delhi per capital.
 Estats Units:
 Delhi (Califòrnia)
 Delhi (Iowa)
 Delhi (Louisiana)
 Delhi (Minnesota)
 Delhi (Nova York)
 Miscel·lània: Delhi Durbar Tiara